

Grammaire 
En français, le mot ta est employé comme adjectif possessif.

Symboles 
TA est un symbole signifiant :
 téraampère, une unité de courant électrique.

Ta est un symbole, qui peut signifier :
 tantale, un élément chimique (voir la liste des éléments chimiques) ;
 téra-an, une unité de temps égale à 10 a (mille milliards d'années).

Code 
ta est un code qui signifie :
 Tamoul (langue), selon la norme ISO 639 des codes des langues.

Sigles 

TA est le sigle de :
 Tableau d'avancement, un outil de gestion des carrières des agents dans la fonction publique française ;
 Tages-Anzeiger, un quotidien suisse ;
 Tananarive-Antsirabe, une ligne de chemin de fer de Madagascar ;
 Taux d'attaque, un indicateur de morbidité en épidémiologie ;
 taxe d'aménagement, une taxe française due à l'occasion de la construction de bâtiment(s) ;
 taxe d'apprentissage, un impôt français ;
 température ambiante ;
 temps atomique ;
 tension artérielle ;
 tentative d'autolyse, équivalent de TS (tentative de suicide) ;
 , la nomenclature la plus récente en anatomie humaine ;
 Tiers Âge ou Troisième Âge, une ère du Seigneur des anneaux ;
 timbre-amende ;
 titre alcalimétrique ;
 Total Annihilation, jeu de stratégie en temps réel de 1997 ;
 travail allemand, structure de résistance antihitlérienne au sein de la Wehrmacht ;
 .

Abréviations 
TA est l'abréviation de :
 tensio-actif ;
 trouble de l'attachement ;

Anthroponyme 
 Ta (prénom et patronyme)

Toponymes

Tâ, une commune du Burkina Faso.

Ta, une municipalité des États fédérés de Micronésie.